Calcahualco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Calcahualco (kommun), Veracruz, 
 Calcahualco, Puebla, ort, Zacapoaxtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar